Кьяра Фругони (, ) — итальянский историк, писательница и академик, специалист по Средневековью и истории церкви. Многие её эссе были переведены на английский и французский языки.

Биография 
Дочь медиевиста , она окончила Римский университет «Ла Сапиенца» в 1964 году, защитив диссертацию на тему «Тема трёх живых и трёх мёртвых в итальянской средневековой традиции», искала метод работы, который учитывал бы тексты и изображения, метод, который она всегда считала важным в выраженном убеждении, что «изображение говорит».

В 1965 году она была принята в аспирантуру Высшей нормальной школы в Пизе, а в 1974 году перешла на преподавательскую работу в университете; в 1980 году её пригласили в Пизу на кафедру средневековой истории. Она оставалась там до 1988 года, а затем перешла в Римский университет Тор Вергата, где преподавала до 2000 года, когда добровольно ушла в отставку.

Она сотрудничала в теле- и  RAI, таких как, например, Rai Radio 3,  или Третий круг. Она писала в La Repubblica и Il Manifesto.

Исследовательская деятельность 
Её исследовательский метод характеризуется тем, что он во многом основан на использовании иконографических источников. Основное ядро ​​её исследований вращается вокруг фигуры Франциска Ассизского, которому она посвятила переведённые за границей книги и многочисленные статьи. В частности, Кьяра Фругони углубила понимание того, как институты выступали против действий Франциска Ассизского.

В 2011 году она идентифицировала на одной из фресок, приписываемых Джотто в Верхней базилике Сан-Франческо в Ассизи, профиль дьявола, нарисованный в облаках. Профиль не был известен и литературы по нему не было. Новость об открытии разошлась по всему миру и вызвала большое любопытство, а также поставила под сомнение различные страницы истории искусства.

Личная жизнь 
Вышла замуж за археолога Сальваторе Сеттиса в 1965 году: от брака родились двое сыновей и дочь, Сильвано, Андреа и Марта. Брак продлился до 1978 года. В 1991 году она вышла замуж за Донато Чоли.

Работы

Исторические очерки 
 
  - Collana Storie n.7, Officina Libraria, Roma, 2022, ISBN 978-88-336-7157-4.
 
 
 
  - Introduzione di André Vauchez, Collana Saggi n.918, Einaudi, 2010, ISBN 978-88-061-9223-5. [ Премия Виареджо 1994 года за документальную литературу ]
 Vita di un uomo: Francesco d'Assisi, Introduzione di Jacques Le Goff, Collana Gli Struzzi n.474, Torino, Einaudi, 1995, ISBN 978-88-061-3895-0.
 
 Due Papi per un giubileo. Celestino V, Bonifacio VIII e il primo Anno Santo, Collana Saggi italiani, Milano, Rizzoli, 2000, ISBN 978-88-178-6201-1.
 Medioevo sul naso. Occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, Laterza, Roma-Bari, 2001, ISBN 978-88-420-6453-4.
 Da stelle a stelle. Memorie di un paese contadino, Laterza, Roma-Bari, 2003 [посвящёно Solto Collina, городу в районе Бергамо]
 La cappella Scrovegni di Giotto a Padova con annesso DVD della Cappella, Collana ET Saggi n.1335, Einaudi, Torino, 2005, ISBN 978-88-061-7461-3.
 Una solitudine abitata: Chiara d'Assisi, Collana I Robinson, Roma-Bari, Laterza, 2006, ISBN 978-88-420-7972-9.
 Il Battistero di Parma, guida ad una lettura iconografica in La cattedrale e il battistero di Parma con DVD, Collana ET Saggi n.1453, Einaudi, Torino, 2007, ISBN 978-88-061-8501-5.
 L'affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella Scrovegni, Con l'edizione, la traduzione e il commento del testamento di Enrico Scrovegni a cura di Attilio Bartoli Langeli e un saggio di Riccardo Luisi, Collana Saggi, Einaudi, Torino, 2008, ISBN 978-88-061-8462-9.
 La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal Medioevo, Collana Saggi, Einaudi, Torino, 2010, ISBN 978-88-061-9187-0.
 Le storie di San Francesco. Guida agli affreschi della Basilica superiore di Assisi, Collana ET Saggi n.1631, Torino, Einaudi, 2010, ISBN 978-88-06-20320-7.
Civiltà dei Castelli, Ecra, Roma, 2011.
 
 
 
 Le conseguenze di una citazione fuori posto, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 2018, ISBN 978-88-7962-286-8.

Работы в соавторстве 
 Dizionario del Medioevo, con Alessandro Barbero, Laterza, Roma-Bari, 1994.
 Bruno Zanardi, Il cantiere di Giotto. Le storie di san Francesco ad Assisi, introduzione di Federico Zeri, note storico-iconografiche di Chiara Frugoni, Skira, Milano, 1996.
 Storia di un giorno in una città medioevale, con uno scritto di Arsenio Frugoni, Laterza, Roma-Bari, 1997.
 Storia di Francesco: il santo che sapeva ridere con Teresa Buongiorno, Roma, Laterza, 1998.
 Medioevo. Storia di voci, racconto di immagini, con Alessandro Barbero, Laterza, Roma-Bari, 1999.
 Mille e non più mille. Viaggio fra le paure di fine millennio, con Georges Duby, Rizzoli, Milano, 1999.
 Senza misericordia. Il Trionfo della Morte e la Danzamacabra a Clusone, con Simone Facchinetti, Einaudi, Torino 2016, ISBN 978-88-06-22479-0.
  San Francesco in figura. La Legenda Maior di Bonaventura nel manoscritto Antonianum 1, (con Attilio Bartoli Langeli), Roma, Antonianum, 2021.

Примечания

Ссылки 
 Кьяра Фругони, в Enciclopedia Treccani on line
 Биография на zam.it
 Chiara Frugoni a Uomini e profeti rai.tv

Медиевисты Италии
Лауреаты премии Виареджо